Jeremy Smith (né le   à Dearborn au Michigan aux États-Unis) est un joueur de hockey sur glace professionnel américain.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 || Whalers de Plymouth || LHO || 5 || 0 || 2 || 0 || 111 || 11 || 5,94 || 84,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Whalers de Plymouth || LHO || 34 || 23 || 6 || 1 ||  || 82 || 2,59 || 92,3 || 4 || 4 || 2 || 0 || 0 || 91 || 7 || 4,63 ||  || 0 || 0
|-
| 2007-2008 || Whalers de Plymouth || LHO || 40 || 23 || 13 || 4 ||  || 116 || 2,86 || 92,1 || 3 || 4 || 4 || 0 || 4 ||  || 29 || 7,77 || 82,1 || 0 || 0 
|-
| 2008-2009 || Whalers de Plymouth || LHO || 17 || 3 || 9 || 2 || 901 || 72 || 4,79 || 87,3 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || IceDogs de Niagara || LHO || 26 || 12 || 9 || 3 ||  || 79 || 3,18 || 91,3 || 1 || 4 || 12 || 5 || 7 || 724 || 45 || 3,73 || 91,5 || 1 || 2
|-
| 2009-2010 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 42 || 23 || 15 || 2 ||  || 108 || 2,63 || 89,9 || 2 || 2 || 17 || 9 || 7 || 988 || 44 || 2,67 || 90,7 || 1 || 0
|-
| 2009-2010 || Admirals de Milwaukee || LAH || 1 ||  ||  ||  || 5 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 1 || 0 || 0 || 1 || 65 || 3 || 2,78 || 90 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Admirals de Milwaukee || LAH || 28 || 16 || 8 || 2 ||  || 57 || 2,26 || 92,1 || 2 || 0 || 13 || 7 || 6 || 843 || 32 || 2,28 || 93,1 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Admirals de Milwaukee || LAH || 56 || 31 || 19 || 2 ||  || 119 || 2,17 || 92,2 || 5 || 21 || 3 || 0 || 3 || 177 || 11 || 3,73 || 86,6 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Admirals de Milwaukee || LAH || 43 || 19 || 19 || 3 ||  || 114 || 2,77 || 90,7 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Falcons de Springfield || LAH || 38 || 21 || 14 || 3 ||  || 101 || 2,78 || 89,8 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Bruins de Providence || LAH || 39 || 22 || 11 || 5 ||  || 78 || 2,05 || 93,3 || 3 || 6 || 3 || 1 || 2 || 183 || 6 || 1,96 || 93,1 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Wild de l'Iowa || LAH || 23 || 5 || 14 || 3 ||  || 65 || 2,94 || 91,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Bruins de Providence || LAH || 20 || 13 || 5 || 1 ||  || 38 || 2,02 || 93,4 || 1 || 0 || 3 || 0 || 3 || 180 || 8 || 2,66 || 90,5 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Rampage de San Antonio || LAH || 17 || 5 || 8 || 0 || 841 || 36 || 2,57 || 91,1 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Avalanche du Colorado || LNH || 10 || 1 || 6 || 1 || 546 || 32 || 3,54 || 88,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Checkers de Charlotte || LAH || 30 || 13 || 13 || 1 ||  || 73 || 2,71 || 90,2 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 26 || 0 || 0,00 || 100 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 43 || 21 || 17 || 1 ||  || 115 || 2,92 || 90,2 || 1 || 0 || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2019-2020 || HC Red Star Kunlun || KHL || 32 || 11 || 16 || 4 ||  || 81 || 2,63 || 91,8 || 3 || 2 ||  - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Red Star Kunlun || KHL || 17 || 3 || 10 || 1 ||  || || 3,38 || 90,6 || 0 ||  ||  - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HC Red Star Kunlun || KHL ||  || 

| 10 || 1 || 6 || 1 || 546 || 32 || 3,54 || 88,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Récompenses 
 Coupe Kelly
 Meilleur joueur des séries éliminatoires de l'ECHL en 2010 avec Robert Mayer.

Notes et références 

Naissance en avril 1989
Naissance à Dearborn (Michigan)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Whalers de Plymouth
Joueur des IceDogs de Niagara
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du HC Red Star Kunlun